Kidd steht für:
 Kidd (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Kidd, Blutgruppensystem mit der ISBT-Nummer 009, siehe Blutgruppe #Blutgruppensysteme
 Kidd-Inseln, Inseln vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Kidd-Klasse, Klasse von Lenkwaffenzerstörern
 USS Kidd, mehrere Schiffe der US-Marine

KiDD steht als Abkürzung für:
 KiDD-Syndrom, kopfgelenksinduzierte Dyspraxie und Dysgnosie

Siehe auch:
 Kid
 Kit
 Kitt (Begriffsklärung)

Abkürzung